

Persone 
 Adriana Benetti – attrice italiana
 Andrea Benetti – canoista italiano
 Andrea Benetti – artista italiano
 Bruno Benetti – calciatore italiano
 Charles Benetti – calciatore maltese
 Federico Benetti – hockeista su ghiaccio italiano
 Gabriele Benetti – cestista italiano
 Giuseppe Benetti – scultore italiano
 Paolo Benetti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Romeo Benetti – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro 
 Benetti – cognome italiano
 Cantieri Benetti – azienda cantieristica italiana
 Mario Benetti e Mele Spinte – gruppo musicale italiano